— японская фамилия. Известные носители:

 Хаттори Дохо — японский поэт.
 Хаттори Хандзо — военачальник эпохи Сэнгоку.
 Хаттори Кадзутада — самурай периодов Сэнгоку и Адзути-Момояма.
 Хаттори Рансэцу — поэт, создатель хайку.
 Хаттори, Кацухиса — композитор.
 Хаттори, Мицуру — мангака.
 Хаттори, Наоки — автогонщик, пилот Формулы-1.
 Хаттори, Сигэаки — автогонщик, пилот CART.
 Хаттори, Такусиро — офицер Императорской армии Японии.
 Хаттори, Тосихиро — футболист.
 Хаттори, Юкио — президент Hattori Nutrition College.

Hattori может также означать:
 K. Hattori — японская компания, основанная .
 Hattori Nutrition College
 Hattori Ryokuchi Park